Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Jonkisz – polski muzyk jazzowy
 Rafał Jonkisz – polski model, akrobata i celebryta
 Władysław Jonkisz – polski metalurg, polityk